C'est la vie peut faire référence à :
 la vie, un concept principalement utilisé en biologie, philosophie et en anthropologie.

Musique

Album 

 C'est la vie, album studio de Johnny Hallyday sorti en 1977 ;
 C'est la vie, album du DJ français Martin Solveig sorti en 2008 ;
 C'est la vie, album de Khaled sorti en 2012.

Chanson 
 C'est la vie, chanson de Chuck Berry sortie en 1964, appelée aussi You never can tell.
 C'est la vie (Paryż z pocztówki), chanson du chanteur polonais Andrzej Zaucha, sortie en 1987 ;
 C'est la vie, chanson du chanteur américain Robbie Nevil, sortie en 1986 ;
 C'est la vie, chanson du chanteur français Marc Lavoine sortie en 1989 ;
 C'est la vie, chanson du groupe britannique Emerson, Lake & Palmer sortie en 1977 ;
 C'est la vie, chanson de la chanteuse Emmylou Harris sortie en 1977 ;
 C'est la vie, chanson du groupe féminin irlandais B*Witched, sortie en 1998 ;
 C'est la vie, musique du compositeur français Jean-Michel Jarre sur l'album Metamorphoses, sorti en 2000 ;
 C'est la vie, chanson de la chanteuse israélienne Ishtar, sortie en 2005 ;
 C'est la vie, chanson du DJ français Martin Solveig sorti en 2008 ;
 C'est la vie, chanson du chanteur Khaled sortie en 2012 ;
 C'est la vie, chanson du rappeur français Booba tirée de l'album Futur en 2013 ;
 C'est la vie, chanson de la chanteuse du groupe allemand Blue System, tirée de l'album Here I Am en 1997 ;

Cinéma 
 C’est la vie, titre alternatif du long métrage muet britannique Downhill réalisé en 1927 par Alfred Hitchcock ;
 C'est la vie (), série de courts et longs métrages documentaires sur la nature, produite par les studios Disney entre 1948 et 1960 ;
 C'est la vie, film français de Paul Vecchiali sorti en 1981 ;
 C'est la vie, titre international du film La Baule-les-Pins, film français réalisé par Diane Kurys en 1990 ;
 C'est la vie, film français de Daniel Cohn-Bendit et Peter Franz Steinbach sorti en 1991 ;
 C'est la vie (), film franco-mexicain de Arturo Ripstein sorti en 2000 ;
 C'est la vie, film français de Jean-Pierre Améris sorti en 2001 ;
 C'est la vie!, titre international du film Le Sens de la fête, film français d'Éric Toledano et Olivier Nakache sorti en 2017 ;
 C'est la vie, film français de Julien Rambaldi sorti en 2020.

Télévision 
 C'est la vie, émission de télévision française ;
 C'est la vie, émission de télévision belge ;
 C'est la vie, émission de télévision italienne de Rete 4.
 C'est la vie !, série télévisée sénégalaise et campagne cross-media

Radio 
 C'est la vie, émission de radio canadienne de CBC Radio One.

Autres 
 C'est la vie ! : parfum de Christian Lacroix, sorti en 1990.

Voir aussi 
 
  (« c'est la vie » en anglais)
  (« c'est la vie » en espagnol)